Бетонг — одна из областей штата Саравак, Малайзия
 Бетонг — город в Малайзии
 Бетонг — остров в Малайзии
 Бетонг — город в Таиланде
 Бетонг — река в Таиланде